{|
| valign="top" | Руськокомарівська сільська рада — колишній орган місцевого самоврядування у Ужгородському районі Закарпатської області з адміністративним центром у с. Руські Комарівці.

Склад ради 
Рада складається з 20 депутатів та голови.

Керівний склад сільської ради 

Примітка: таблиця складена за даними джерела

Примітки

Джерела 
 Картка ради на сайті Верховної Ради України

Адміністративний устрій Ужгородського району